Seabrook kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lanham-Seabrook (Maryland)
Seabrook (Massachusetts)
Seabrook Island (South Carolina)
Seabrook (Texas)